Boudewijn (achternaam), een achternaam van Germaanse oorsprong
 Boudewijn (voornaam), een voornaam van Germaanse oorsprong
 Boudewijn (proost), voormalig proost van de Sint-Donaaskerk in Brugge
 Boudewijn van België, Belgisch koning
 Boudewijn (film), Nederlandse korte film uit 2016